Absalon, inaczej Absalom – imię męskie
 Absalon – biskup duński (1128-1201; zob. też Kanut VI)
 Absalon (Absalom) – syn króla izraelskiego, Dawida, przeciwstawiający się ojcu; postać biblijna
 Julien Absalon – francuski kolarz górski
 Okręty wsparcia typu Absalon